Die Fußball-Amateurliga Berlin 1956/57 war die siebte Spielzeit der höchsten Amateurklasse in West-Berlin. Die Amateurliga Berlin bildete den Unterbau  der Vertragsliga Berlin. Der BFC Alemannia 90 wurde Berliner Amateurmeister 1957, stieg in die Vertragsliga auf und war der Berliner Vertreter bei der Amateurmeisterschaft des DFB. Zweiter Aufsteiger in die Vertragsliga war Wacker 04 Berlin, während der FC Lichterfelde 12, der BBC Südost und der VfL Nord Berlin aus der Amateurliga abstiegen.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 

 Tabelle der Amateurliga Berlin 1956/57 auf f-archiv.de

1956
Fußballsaison 1956/57